Flinders kan syfta på följande platser:

Australien 

 Streaky Bay, South Australia, 
 Mount Wellington (berg i Australien, Tasmanien), Hobart, 
 Flinders (del av en befolkad plats), New South Wales, Shellharbour, 
 Flinders Shire, local government area, Queensland, 
 Flinders Council, local government area, Tasmanien, 
 Flinders Island (Tasmanien), ö,

Se även
Flinders Ranges

Robotskapade Australienförgreningar